Маскіл (, множ. маскілім) — освічений, «зрозумівший».

До цього терміну особливо охоче вдавався Авраам ібн-Езра в тих випадках, коли він, побоюючись звинувачень у вільнодумстві, висловлював свої погляди лише натяками; він при цьому додавав: והמשכיל יבין — і розумний зрозуміє. [Охоче ​​цим епітетом позначали себе найдавніші караїми]. У пізнішій епосі слово «маскілізм» означає цілу смугу в історії культурного просвітництва єврейства.

«Маскілім» називали поборників світського знання, яке вони прагнули поширити серед євреїв за допомогою єврейської літератури. Про світогляді «маскілім», про їх прагненнях і про роль, зіграну ними в єврейського життя та літератури, — див. Хаскала. У хасидів під словом «маскілім», на відміну від «Обеда» (רבוע םיהלא, служитель Бога), розуміють знавця хасидської літератури.

Див. також 
 Мітнаґдім

Єврейська культура